Baigneaux (Gironda) — comuna na região da Aquitânia, departamento de Gironde, na França
Baigneaux (Eure-et-Loir) — comuna na região do Centro, departamento de Eure-et-Loir, na França
Baigneaux (Loir-et-Cher) — comuna na região do Centro, departamento de Loir-et-Cher, na França

Desambiguações de topônimos